Tomasz Andrzejewski (ur. 26 października 1979 we Włocławku) – polski koszykarz, występujący na pozycji silnego skrzydłowego lub środkowego.

3 lipca 2017 podpisał kolejną umowę z zespołem Legii Warszawa. 5 lipca 2018 został zawodnikiem I-ligowego Polfarmexu Kutno.

Osiągnięcia 
 Drużynowe
  Mistrz:
 Polski (2003)
 I ligi polskiej (2012, 2017 – awans do PLK)
  Wicemistrz:
 Polski (1999, 2000, 2001)
 I ligi polskiej (2007, 2009)

 Indywidualne
 II skład I ligi (2015)

Statystyki

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na pzkosz.pl
 Statystyki zawodnika na plkhistory.ugu.pl
 Profil na oficjalnej stronie PLK

Linki zewnętrzne 
  
 Profil na eurobasket.com 

Polscy koszykarze
Koszykarze Anwilu Włocławek
Koszykarze Basketu Kwidzyn
Koszykarze Stali Stalowa Wola
Koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski
Koszykarze Startu Gdynia
Koszykarze Wisły Kraków
Koszykarze Legii Warszawa
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Urodzeni w 1979
Ludzie urodzeni we Włocławku